Антон Миттервурцер (;  — ) — австрийский певец (баритон). Отец актёра Фридриха Миттервурцера.

Ученик Иоганна Алоиза Микша. Дебютировал в 1838 г.

Первый исполнитель партии Вольфрама в опере Рихарда Вагнера «Тангейзер» (1845) и партии Курвенала в его же «Тристане и Изольде» (1865). Известен также исполнением партии Петра I в опере Альберта Лорцинга «Царь и плотник».

Примечания

Литература 
 

Певцы и певицы Германии
Академические музыканты Германии
Оперные певцы и певицы Австрии